Центра́льная у́лица — улица в городе Фрязино Московской области. Образована в 1930-х годах, северная часть улицы застроена преимущественно двух-, трехэтажной застройкой конца 1940-х — начала 1950-х годов, южная часть улицы застроена преимущественно в 1960-х — 1980-х годах.

Расположение 
Улица расположена в центральной части города, она находится как бы «по центру» старой части городской застройки, образуя ось. Проходит с юга на север. Начинается от пересечения с Советской улицей. Далее, с юга на север улицу пересекают/к ней примыкают следующие улицы: Октябрьская, Школьная, Дудкина, Ленина, Спортивный проезд. Улица заканчивается перпендикулярным пересечением с Вокзальной улицей.

Здания, сооружения, предприятия и организации

Нечётная сторона 
 Дом 27. Жилой дом 1961 года постройки, бывшее общежитие НПП «Исток», известен как «Дом молодоженов». На первом этаже расположен медицинский центр «Аудиомед».
 Дом 23. Жилой дом. На первом этаже — детская библиотека ЦБС г. Фрязино.
 Дом 19. Жилой трехэтажный дом 1953 года постройки, известен как "Дом со шпилем/Дом с башенкой.
 Дом 3. Жилой двухэтажный дом на 8 квартир, 1938 года постройки. Старейшее сохранившееся здание на улице.

Чётная сторона 
 Дом 28А. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом».
 Дом 12. Жилой трехэтажный дом 1961 года постройки, на первом этаже расположен МФЦ г. Фрязино.
 Дом 8Б. Детский сад № 5.

Бывшие здания 
 Дом 11. Снесённое ныне здание Школы № 1 (1938 года постройки). На данный момент — пустырь, обнесенный забором и планируемый под жилую застройку.

Транспорт 
По Центральной улице проходят маршруты городских автобусов № 1, 2, 3, 14, а также на участке от пересечения с улицей Ленина до поворота на улицу Школьную автобуса № 361 Фрязино — Москва, имеющего на улице остановку «Школа».

Примечания 

Улицы Фрязина